

События 
 Сэмюэл Джонсон женился на Элизабет «Терри» Поттер, бывшей на 20 лет старше него.
 4 августа по итогу суда над Джоном Питером Зингером за крамольную клевету в Нью-Йорк Уикли Джорнал, он был признан присяжными невиновным.

Романы 
 Опубликованы части (книги) с 10 по 12 плутовского романа «Жиль Блас», написанного Лесажем. Эти книги завершают роман.

Другие произведения 

 анонимно — «The Dramatic Historiographer» (приписывают Элизе Хэйувуд)
 Джордж Беркли — «The Querist»
 Джейн Бреретон — «Merlin»

Скончались 
  18 сентября — Юстус ван Эффен, голландский писатель и переводчик (род. в 1684).

Все хронологические списки